вулиця Генерала Безручка — вулиця в місті Вінниця
 вулиця Марка Безручка — вулиця в місті Здолбунів
 вулиця Марка Безручка — вулиця в місті Київ
 вулиця Марка Безручка — вулиця в місті Коростень

Див. також 
 Проспект Генерала Безручка — проспект в місті Рівне
 Провулок Генерала Безручка — провулок в місті Вінниця
 Проїзд Генерала Безручка — проїзд в місті Вінниця
 Сквер Генерала Безручка (Варшава)

Примітки